Мартыновский — русская фамилия. Известные носители:

 Мартыновский, Александр Дмитриевич — русский советский писатель и поэт, член СПР.
 Мартыновский, Владимир Сергеевич (1906—1973) — учёный, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.
 Мартыновский, Августин Васильевич (1793—1872) — мирское имя архиепископа Могилёвского Анатолия.
 Мартыновский, Александр Сергеевич (1901—1930) — журналист.
 Мартыновский, Валерий Павлович (род. 1955) — украинский политик.

Другое 
 Мартыновский (Волгоградская область).
 Мартыновский — упразднённый посёлок в Джанкойском районе Крыма.